rectoria, dependència o conjunt de dependències on el rector d'una parròquia té les oficines i, generalment, l'habitatge
 País Valencià:
 Rectoria de la Marina Alta, comarca al centre de la Marina Alta, al País Valencià 
 Mancomunitat Intermunicipal de la Rectoria, mancomunitat de municipis pertanyents a la comarca de la Rectoria a la comarca de la Marina Alta
 Rectoria de Rafelcofer, edifici a la Safor
 Illes Balears: Rectoria de Llucmajor, edifici emblemàtic d'aquesta localitat de Mallorca 
 Catalunya:
 Alt Camp:
 Rectoria de Vilabella, edifici del municipi de Vilabella 
 Rectoria de Montferri, edifici del municipi de Montferri (Alt Camp) 
 Alt Empordà:
 Rectoria de Bàscara, edifici del municipi de Bàscara 
 Rectoria (Borredà)
 Rectoria de Camallera, rectoria del municipi de Saus, Camallera i Llampaies 
 Rectoria de Castelló d'Empúries, casa de Castelló d'Empúries 
 Rectoria (Colera)
 Rectoria d'Espinavessa, casa de Cabanelles 
 Rectoria de la Jonquera, casa de la Jonquera 
 Rectoria de Llampaies, edifici a Saus, Camallera i Llampaies 
 Rectoria (Maçanet de Cabrenys), casa de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) 
 Rectoria de Montiró, edifici de Ventalló (Alt Empordà) 
 Rectoria de Pont de Molins, antiga rectoria de la parròquia de Sant Sebastià de Molins (Pont de Molins)
 Rectoria de Saldet, edifici dins del petit nucli de Saldet (Ventalló, l'Alt Empordà) 
 Rectoria (Sant Mori), obra del municipi de Sant Mori (Alt Empordà) 
 Rectoria de Terrades, edifici del municipi de Terrades (Alt Empordà) 
 Rectoria (la Vajol), edifici a la Vajol (Alt Empordà) 
 Rectoria de Vilacolum, edifici a Vilacolum (Torroella de Fluvià, l') 
 Carrer de la Rectoria (Maçanet de Cabrenys), via pública de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) 
 Anoia:
 Rectoria de Copons, edifici de Copons (Anoia) 
 Rectoria (la Pobla de Claramunt)
 Rectoria (Pujalt), casa 
 Baix Empordà:
 Rectoria (la Bisbal d'Empordà)
 Rectoria (Palafrugell), casa neoclàssica de Palafrugell 
 Rectoria de Llabià, obra gòtica de Llabià, al municipi de Fontanilles (Baix Empordà)
 Rectoria de Sant Baldiri de Solius, obra renaixentista de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
 Rectoria de Sant Martí de Romanyà, obra renaixentista de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) 
 La Rectoria o Ca l'Alamany (Fontanilles)
 Baix Llobregat:
 Rectoria (el Prat de Llobregat)
 Rectoria (Gavà), edifici del municipi de Gavà (Baix Llobregat) 
 Rectoria de Sant Climent de Llobregat, rectoria de l'Església parroquial de Sant Climent de Llobregat, Baix Llobregat
 Rectoria de Torrelles de Llobregat 
 Barcelonès: Rectoria de Santa Maria, masia al municipi de Badalona 
 Berguedà:
 Rectoria del Cint, rectoria del municipi de l'Espunyola (Berguedà) 
 Rectoria de Gisclareny
 Rectoria de Montclar, habitatge edificat com a rectoria de Sant Martí de Montclar (Berguedà) 
 Rectoria d'Obiols, edifici al nucli de Sant Vicenç d'Obiols (Avià, Baix Berguedà) 
 Rectoria de Viver, obra del municipi de Viver i Serrateix (Berguedà) 
 Cerdanya:
 Rectoria de Bellver de Cerdanya, a la Baixa Cerdanya 
 Rectoria les Torres, rectoria i capella del poble de Font-romeu (Alta Cerdanya, França)
 Conca de Barberà: Rectoria (Vimbodí i Poblet), edifici 
 Garrotxa:
 Rectoria de Begudà
 La Rectoria (Capsec), edifici al llogarret de Capsec al terme municipal de la Vall de Bianya
 Rectoria de Joanetes, casa de Joanetes, al municipi de la Vall d'en Bas 
 Rectoria de Sadernes, edifici del municipi de Sales de Llierca 
 Rectoria de Sant Esteve d'en Bas, casa de Sant Esteve d'en Bas (Vall d'en Bas) 
 Rectoria de Sant Julià del Mont, obra de Santa Pau (Garrotxa)
 Rectoria de Sant Martí del Clot, casa de Sant Martí del Clot, al municipi de la Vall de Bianya 
 Rectoria de Sant Miquel de la Miana, edifici del municipi de Sant Ferriol 
 Rectoria de Sant Miquel Sacot, casa de la Cot, al municipi de Santa Pau
 Rectoria de Sant Pere Despuig, casa del veïnat de Sant Pere Despuig, al municipi de la Vall de Bianya 
 Rectoria de Santa Margarida de Bianya, obra de la Vall de Bianya 
 Rectoria de Santa Maria de Castellar de la Muntanya, obra de la Vall de Bianya 
 Rectoria (Santa Pau), obra al costat de l'església parroquial de Santa Pau 
 Rectoria del Torn, edifici del municipi de Sant Ferriol 
 Gironès:
 La Rectoria (Aiguaviva), edifici del municipi d'Aiguaviva 
 Rectoria d'Adri, construcció al nucli d'Adri (municipi de Canet d'Adri) 
 Rectoria de Bordils
 Rectoria de Campdorà, casa de Campdorà, al municipi de Girona
 Rectoria de Flaçà, edifici residencial urbà a Flaçà 
 Rectoria de Granollers de Rocacorba, rectoria de Sant Martí de Llémena 
 Rectoria de Llorà, edifici a Sant Martí de Llémena 
 Rectoria del monestir de Sant Daniel, obra de Girona 
 Rectoria dels Sants Metges, edificació a Sant Julià de Ramis 
 Masia de la Rectoria (Salt), edifici de Salt 
 Maresme:
 Rectoria d'Arenys de Mar, edifici 
 La Rectoria (Premià de Dalt), edifici 
 Rectoria de Premià de Mar, edifici 
 La Rectoria (Vilassar de Dalt) 
 Moianès:
 La Rectoria (Granera), edificació del terme municipal de Granera 
 Rectoria de Sant Feliuet de Terrassolaobra barroca de Santa Maria d'Oló 
 La Rectoria de Sant Quirze Safaja, edifici del municipi de Sant Quirze Safaja 
 La Rectoria (Santa Coloma Sasserra), antiga residència del rector de la parròquia i masia de Castellcir 
 Torrent de la Rectoria, torrent del terme municipal de Granera
 Osona:
 Rectoria de Cabrera, casa de l'Esquirol 
 Rectoria de Centelles, edifici de Centelles 
 Rectoria d'Espinelves, casa d'Espinelves 
 Rectoria de Sant Andreu d'Oristà, antiga rectoria habilitada com a museu d'Oristà 
 Rectoria de Sant Bartomeu Sesgorgues, rectoria reconvertida en casa de colònies de Tavertet 
 Rectoria de Sant Esteve de Múnter, al terme de Muntanyola
 Rectoria de Sant Julià de Cabrera
 Rectoria (Sant Quirze de Besora), construcció a Osona
 Rectoria de Sant Quirze i Santa Julita, casa a Muntanyola 
 Rectoria (Sant Pere de Torelló), casa de Sant Pere de Torelló 
 Rectoria de Santa Eulàlia de Riuprimer a Osona 
 Rectoria de Santa Maria de Vilalleons, obra del municipi de Sant Julià de Vilatorta 
 Rectoria de Tavertet, rectoria reconvertida en museu de Tavertet 
 La Rectoria (Torelló), edifici de Torelló 
 Carrer Rectoria (Alpens), via pública d'Alpens 
 Pallars:
 La Rectoria (Sant Salvador de Toló), casa de Gavet de la Conca (Pallars Jussà) 
 Rectoria (Alt Àneu), casa a Àrreu, al municipi d'Alt Àneu (Pallars Sobirà) 
 Rectoria Boldís Jussà, construcció a Boldís Jussà, al municipi de Lladorre (Pallars Sobirà) 
 Penedès:
 La Rectoria (Gelida), casa historicista de Gelida (Alt Penedès) 
 La Rectoria (Sant Sadurní d'Anoia), edifici noucentista de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) 
 Rectoria de les Gunyoles, edifici del municipi d'Avinyonet del Penedès 
 Rectoria del Pla del Penedès, rectoria del municipi del Pla del Penedès (Alt Penedès)
 Rectoria de Sant Cugat Sesgarrigues, rectoria del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès) 
 Rectoria de Santa Fe del Penedès, rectoria del municipi de Santa Fe del Penedès (Alt Penedès) 
 Barri de la Rectoria, barri a Pacs del Penedès (Alt Penedès) 
 Rectoria de l'Arboç, edifici al Baix Penedès
 Pla de l'Estany: Rectoria de Vilavenut, al terme de Fontcoberta
 Pla d'Urgell: Rectoria de Bell-lloc d'Urgell, edifici del municipi de Bell-lloc d'Urgell 
 Ripollès: Rectoria (Ripoll), rectoria de Ripoll 
 Segarra:
 Rectoria de Granyena de Segarra, rectoria del municipi de Granyena de Segarra 
 Rectoria (Pelagalls), casa de Pelagalls, al municipi dels Plans de Sió 
 Rectoria de Rubinat, edifici del poble de Rubinat, al municipi de Ribera d'Ondara 
 Selva:
 Rectoria d'Amer, casa d'Amer 
 La Rectoria (Arbúcies), edifici gòtic a Arbúcies 
 Rectoria de l'Esparra, edifici a Riudarenes 
 Rectoria d'Hostalric, habitatge entre mitgeres del nucli urbà d'Hostalric 
 La Rectoria de Joanet, casa d'Arbúcies 
 Rectoria de Lloret de Mar, edifici del municipi de Lloret de Mar 
 Rectoria (Maçanet de la Selva), edifici
 Rectoria de Riudellots, obra de Riudellots de la Selva 
 Rectoria de Salitja, edifici del municipi de Vilobí d'Onyar 
 Rectoria de Sant Andreu de Ramió, obra del municipi de Fogars de la Selva 
 Rectoria de Sant Cebrià, edifici al terme de Fogars de la Selva
 Rectoria de Sant Dalmai, edifici aïllat del municipi de Vilobí d'Onyar 
 Rectoria (Sant Hilari Sacalm), edifici a Sant Hilari Sacalm 
 Rectoria de Vilobí d'Onyar, edifici del municipi de Vilobí d'Onyar 
 Can Rectoria, masia de Sant Feliu de Buixalleu 
 Carena de la Rectoria, serra al municipi de Sant Hilari Sacalm a la comarca de la Selva 
 Solsonès:
 Rectoria de Miravé, edifici de Pinell de Solsonès 
 Rectoria de Sallent de Solsonès, edifici del nucli de Sallent, al municipi de Pinell de Solsonès 
 Rectoria de Su, edificació a Riner 
 Rectoria de Timoneda, edificació adossada a l'església parroquial de Santa Eulàlia al poble de Timoneda
 Font de la Rectoria, font de broc al poble de Canalda, pertanyent al municipi d'Odèn 
 Terra Alta: La Rectoria (Gandesa)
 Urgell: Rectoria de Rocafort de Vallbona, casa de Rocafort de Vallbona, al municipi de Sant Martí de Riucorb 
 Vall d'Aran: Rectoria de Betlan, casa de Betlan al municipi de Vielha e Mijaran
 Vallès Occidental:
 Rectoria (Castellar del Vallès), edifici 
 Rectoria (Castellbisbal)
 Rectoria de Gallifa
 Rectoria de Llinars del Vallès
 Rectoria de Sant Pere (Terrassa), antic edifici rectoral de les esglésies de Sant Pere de Terrassa 
 Carrer Rectoria (Sant Llorenç Savall), carrer del municipi de Sant Llorenç Savall 
 Vallès Oriental:
 Rectoria d'Aiguafreda, edifici del municipi d'Aiguafreda 
 Rectoria (Cardedeu) al Vallès Oriental
 Rectoria (Montmeló), casa modernista de Montmeló 
 Rectoria de Sant Esteve d'Olzinelles, obra de Sant Celoni 
 La Rectoria (Sant Pere de Vilamajor), antiga rectoria habilitada com a centre cultural de Sant Pere de Vilamajor 
 Rectoria (Santa Maria de Martorelles) 
 Rectoria (Santa Maria de Palautordera)
 Rectoria de Vallcàrquera, masia del municipi de Figaró-Montmany